Bilgrami ist der Name von
 Sayyed Husain Ali Bilgrami (1844–1926), indischer Arabischgelehrter
 Syed Abbas Haider Bilgrami (* 1989), pakistanischer Hockeyspieler